Грицун — фамилия. Известные носители:
Грицун, Михаил Данилович (1908—1990) — советский металлург, лауреат Ленинской премии.
Грицун, Эдуард Вячеславович  (род. 1976) — российский велогонщик.